Tragarz puchu – polski film z 1983 w reżyserii Stefana Szlachtycza
 Warszawa. Rok 5703 znany również jako Tragarz puchu – polsko-francusko-niemiecki film z 1992 w reżyserii Janusza Kijowskiego, remake filmu z 1983